Morawitz kan som auktorsförkortning betyda:

 August Fjodorovitj Morawitz
 Ferdinand Ferdinandovitj Morawitz

Robotskapade auktorsförkortningar